La nazionale Under-16 di pallavolo femminile del Brasile è una squadra sudamericana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Brasile con un'età inferiore di 16 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Brasile.

Rosa

Risultati

Campionato sudamericano Under-16

Collegamenti esterni
 

 U-16
Brasile
Pallavolo Under-16